Фёдор Тарасович Дахновский (1903—1990) — участник советско-финской (1939—1940) и Великой Отечественной войн, командующий артиллерией 202-й стрелковой дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта, полковник. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 21 февраля (6 марта по новому стилю) в с. Малые Хутора Российской империи, ныне Винницкие Хутора Винницкого района Винницкой области Украины, в семье рабочего. Украинец.

Окончил 7 классов. В феврале 1920 года добровольно вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б)/КПСС с 1925 года. В 1922 году окончил курсы красных командиров в Одессе, в 1927 — военную школу в Киеве, в 1935 — КУКС.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был помощником командира (майор) 570-го артиллерийского полка (5-я моторизованная пулеметно-артиллерийская бригада).

Командующий артиллерией 202-й стрелковой дивизии полковник Фёдор Дахновский в районе города Мишкольц (Венгрия) 16 ноября 1944 года принял командование частями, оказавшимися в окружении. Создав прочную круговую оборону, они отразили все вражеские атаки, а затем прорвались из окружения.

После войны полковник Дахновский находился в отставке. Проживал в Виннице. Работал в исполкоме областного Совета народных депутатов.

Умер в 1990 году и похоронен в Виннице.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза Дахновский присвоено 28 апреля 1945 года (медаль № 4888).
 Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2 степени, орденом Отечественной войны 1 степени и медалями.

Память

Примечания

Ссылки 

 Серафим Григорьевич Штыков.
 От солдата до генерала.

Артиллеристы СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Члены ВКП(б)
Похороненные на Центральном кладбище (Винница)